HMS Somerset je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Somerset (1698) 
 HMS Somerset (1731) 
 HMS Somerset (1748) 
 HMS Somerset (F82)

Somerset